Malota ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Malota (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler und Martial-Arts-Kämpfer
 Renato Malota (* 1989), albanischer Fußballspieler